Prodotto esterno – operazione dell'algebra lineare
Se stai cercando il prodotto esterno tra vettori tridimensionali, vedi prodotto vettoriale
Se stai cercando il prodotto esterno in teoria delle algebre, vedi algebra esterna
Se stai cercando il prodotto esterno fra forme differenziali, vedi forma differenziale